Stazione di Terranova Monferrato – stazione ferroviaria sulla linea Mortara-Asti
 Stazione di Terranova Pausania (oggi Olbia) – stazione ferroviaria sulla linea Golfo Aranci-Cagliari